Rönnkobben är ett skär i Åland (Finland). Det ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 30 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors.

Öns area är 1 hektar och dess största längd är 190 meter i sydöst-nordvästlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km norr om Rönnkobben.

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet